Александр Кислый:
 Кислый, Александр Владимирович (род. 1974) — российский футболист.
 Кислый, Александр Евгеньевич (род. 1954) — учёный-археолог.